Il singolare del St. Petersburg Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Johansson era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale 6–4, 6–4 contro Richard Krajicek.

Richard Krajicek ha battuto in finale 6–4, 7–65 Marc Rosset.

Teste di serie

  Richard Krajicek (campione)
  Cédric Pioline (semifinali)
  Fabrice Santoro (quarti di finale)
  Marc Rosset (finale)

 Thomas Johansson (semifinali)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)
 Daniel Vacek (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

St. Petersburg Open 1998
ATP Tour 1998